Michael Scott (Apple) - voormalig CEO van Apple
 Michael Scott (personage) - een personage uit The Office US
 Michael Scott (schrijver) - een kinderboekenschrijver van onder andere De Magiër.
 Michael Scott (golfer) - een Australisch golfer
 Michael Scott (artistiek directeur) (?-2019), een Britse opera-expert en artistiek directeur van de London Opera Society